

Patronyme 

 Jörg Kling, ( - 1506), architecte autrichien ;
 Joseph Kling (1800-1855), homme politique français ;
 Josef Kling (1811-1876), joueur d'échecs allemand ;
 Henri Kling (1842-1918), musicien suisse né en France et d'origine allemande ;
 Karl Kling (1910-2003), pilote automobile allemand ;
 Heywood Kling (1925-1988), scénariste américain ;
 Jean Kling (1925-2001), architecte français ;
 Jean Kling (1928-2003), grand-rabbin français ;
 Heidi Kling (1962-), actrice américaine ;
 Anja Kling (1970-), actrice allemande ;
 Marc-Uwe Kling (1982-), auteur-compositeur-interprète allemand ;
 Gabe Kling (1980-), surfeur professionnel américain.

Art et culture 
 Kling Klang est un studio d'enregistrement en Allemagne.

Patronyme allemand